Schottische Sprache steht für:
 Scots, auch Lallans, eine dem Englischen nah verwandte westgermanische Sprache 
 Schottisch-gälische Sprache, veraltet auch Ersisch, eine keltische Sprache

Siehe auch:
 Schottisches Englisch, die Varietäten der englischen Sprache, die in Schottland als Amts- und Bildungssprache verwendet werden